Суперкубок Англии по футболу 1967 года () — 45-й розыгрыш Суперкубка Англии, ежегодного футбольного матча, в котором встречались победитель Первого дивизиона и обладатель Кубка Англии. Матч прошёл на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере 12 августа 1967 года. В нём встретились «Манчестер Юнайтед», чемпион Первого дивизиона в сезоне 1966/67, и «Тоттенхэм Хотспур», обладатель Кубка Англии 1967 года. Матч завершился вничью со счётом 3:3, что по правилам того времени означало «разделённую победу» обоих клубов. Голы за «Юнайтед» забили Бобби Чарльтон (дважды) и Денис Лоу, за «Тоттенхэм» — Джимми Робертсон, Фрэнк Соул и вратарь Пат Дженнингс.

Отчёт о матче

Ссылки 
 Составы команд в матче на сайте 11v11.com

1967
Суперкубок Англии 1967
Суперкубок Англии 1967
Суперкубок Англии
Спортивные соревнования в Манчестере
События 12 августа
Август 1967 года
Спорт в Великобритании в 1967 году